Trente-et-Un-Août, 31-Août ou XXXI-Août, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union ou sans accent circonflexe, peut désigner :

Calendrier 

31 août, le  jour de l'année du calendrier grégorien, le  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Plusieurs voies ou places, de pays ou provinces francophones, portent le nom de cette date sous diverses graphies, en référence à l'un des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Au Luxembourg, le , pendant la seconde Guerre mondiale :

 Décision allemande d'enrôler de force les jeunes Luxembourgeois dans l'armée allemande.

En France, le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale :

 Bataille de Saint-Hilaire-de-Court dans le Cher, entre les FTP et les soldats allemands de la Wehrmacht, suivie de représailles.
 Rafle de 58 otages par les Allemands à Saulxures-lès-Vannes en Meurthe-et-Moselle.
 Combats et libération de plusieurs villes de Normandie, dont : Barentin et Sotteville-les-Rouen en Seine-Maritime.
 Combats et libération de plusieurs villes de Picardie, dont : Amiens et Pont-Noyelles dans la Somme.
 Combats de La Collinière près de Selles-sur-Cher dans le Loir-et-Cher.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

Il existe aussi des odonymes contenant cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 31 de Agosto » ou « Treinta y uno de Agosto » ou « Treintaiuno de Agosto »

Cinéma 

 « Le  à Oslo » (Oslo, 31. August), film norvégien de Joachim Trier, avec Anders Danielsen Lie, Hans Olav Brenner, Ingrid Olava, sorti en 2011 au cinéma.

Notes, références et localisations

Notes

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Néant

Voir aussi 

Homonymie
31